Kamienica Pod Barankiem w Krakowie – kamienica przy ulicy Floriańskiej w Krakowie
 Kamienica Pod Barankiem w Krakowie – kamienica przy ulicy Szewskiej w Krakowie